

Persone
 Aldo Padoan (...-...) – calciatore italiano
 Daniela Padoan (1958) – scrittrice e saggista italiana
 Eva Padoan (1987) – doppiatrice italiana, nipote di Giancarlo
 Giancarlo Padoan (1935) – attore e doppiatore italiano, nonno di Eva
 Gianni Padoan, propr. Giovanni Battista Padoan (1927-1995) – scrittore ed etologo italiano
 Giorgio Padoan (1933-1999) – filologo e critico letterario italiano
 Giovanni Padoan, nome di battaglia "Vanni" (1909-2007) – antifascista e partigiano italiano
 Loredana Padoan (1924-2016) – attrice italiana
 Luciano Padoan (1930) – ex calciatore italiano
 Pier Carlo Padoan (1950) – economista, politico e accademico italiano

Altro
 Villa Padoan –  villa veneta del Terraglio nel comune di Mogliano Veneto, provincia di Treviso